Le Psautier de Paris désigne :

 un manuscrit byzantin du  conservé à Paris, BNF
 un corpus poétique du  rassemblant 150 psaumes traduits par Clément Marot et quelques autres poètes